Liga ASOBAL er den øverste liga i spansk herrehåndbold. Rækken består af 16 hold, der møder hver modstander én gang på hjemmebane og én gang på udebane. Når disse 30 kampe er afviklet, er den spanske mester i herrehåndbold fundet. I lighed med Bundesligaen er der altså ikke noget slutspil. Rækken under Liga ASOBAL hedder División de Honor B de Balonmano.

Oversigt over spanske mestre i herrehåndbold

Eksterne henvisninger 
 Ligaens officiel hjemmeside 
 Oversigt over spanske medaljetagere

Noter 

Håndboldligaer
Etableret i 1990